Кочнёвское — село в Белоярском городском округе Свердловской области. Управляется Кочневским сельским советом.

Географическое положение 
Село Кочнёвское муниципального образования «Белоярский городской округ» Свердловской области располагается на левом берегу реки Белая (правый приток реки Каменка, бассейна реки Исеть) в 15 километрах (по автотрассе в 22 километрах) к юго-востоку от посёлка Белоярский. В окрестностях села располагается система прудов. Местность села и его окрестностей – низкая, по местам болотистая, степная, с небольшими березовыми перелесками, с почвою чернозёмною и на многих пашнях, удобряемых навозом и торфом, глинистая («белики»).

История села 
Первое упоминание о поселении (деревня Кочнева) в 6 дворов относится к 1624 году и содержится в «Дозорной книге» Михаила Тюхина. Название села Кочневское местное предание объясняет двояко: во-первых, покрытою кочками местность села и его окрестностей и во-вторых, распространенною в селе фамилией первых поселенцев этой местности Кочневых. Самостоятельный приход в селе Коневское был открыт в 1822 году с разрешения Святого Синода, согласно общему ходатайству жителей деревень. В начале XX века население прихода были православные крестьяне, переселившиеся из разных мест Екатеринбургского уезда, занимающиеся исключительно земледелием, кроме немногих, уходящих в услужение по городам и заводам, и на заработки в другие места.

Население

Инфраструктура 
Село разделено на 24 улицы (Белореченская, Берёзовая, Главная, Заречная, Зелёная, Калинина, Ленина, Лермонтова, Луговая, Мира, Первомайская, Победы, Пушкина, Садовая, Северная, Селекционная, Трудовая, Ударников, Уральская, Урожайная, Фестивальная, Центральная, Юбилейная, Южная) и три переулка (Западный, Звёздный, Солнечный).

Храм Рождества Иоанна Предтечи 

Каменная, двухпрестольная церковь была заложена в 1825 году с главным алтарем во имя пророка Предтечи и Крестителя Господня Иоанна и придельным — во имя преподобного Кирилла Белоозерского Чудотворца, по благословенной грамоте преосвятого Иустина, епископа Пермского и Верхотурского от 30 декабря 1824 года. Главный храм с дорогим по тогдашнему времени иконостасом (в 6 тысяч рублей ассигнации) был освящён в 1824 году, а придел его — ранее, но когда именно — не известно. В созидании и благоустроении сего храма много потрудились из местных прихожан крестьяне: Косма Петров Колясников и Гавриил Степанов Ваулин, как бывшие один за другим строителями храма, собравшими для сего нужные средства, и первыми один после другого церковными его старостами. В 1851 году на средства прихожан была устроена церковная ограда — каменная с железными решетками. В 1865 году старый купол со шпицем на колокольне был заменен новым, окованным белым железом, пожертвованным прихожанином Яковом Никитиным Ваулиным, водружены два новых железных позолоченных — на шпиц колокольни и главный храм — креста, на средства прихожан. В 1873 году с разрешения преосвященного Вассиана, епископа Екатеринбургского, согласно ходатайству прихожан, совершено было местным благочинным заложение, на средства общества и церкви, двух каменных приделов: южного — во имя Пророка Илии и северного — во имя великомученика Артемия; первый освящен в 1875 году, а второй — в 1878 году, по благословению того же епископа Вассиана, местными благочинными. Мотивов и оснований к построению этих приделов, а также и того, что сделано с приделом преподобного Кирилла Белоозерскаго, летопись храма не объясняет. Можно полагать, что храм приходский с постепенным увеличением прихожан его оказывался тесным и нужно было расшириться, а Кирилловский придел был упразднён и заменён одним из вновь устроенных. В 1878 году средствами прихожан были устроены с западной и южной сторона храма два мраморных крыльца без перил. В 1869 году ударом молнии иконостас в главном храме был опален и потускнел, в каковом виде и находился до 1885 года. В этом году пресвятой Нафанаил, епископ Екатеринбургский, посетил храм и, заметив указанное повреждение иконостаса, а на стенах храма отсутствие живописи, настоятельно внушил прихожанам заменить, повреждённый иконостас новым и украсить храм живописью. В 1887 году, с целью изыскать средства на потребный, согласно указанию архипастыря, ремонт храма было открыто церковно-приходское попечительство; в 1888 году ремонт храма уже был произведён, по подряду за 3600 рублей, на изысканные попечительством средства, и с того времени Кочневский храм существует без изменений. В храме имеется ценное напрестольное Евангелие стоимостью в 500 рублей, приобретённое покупкою на сумму в 2000 рублей, собранных местным прихожанином Никифором Корнилиевым Кочневым с разрешения Епархиальнаго начальства. Большим почитанием в храме со стороны прихожан пользуется икона Иверской Божией Матери, именуемая «Вратарница». Эта икона приобретена с Афона около 20 лет тому назад прихожанином крестьянином Никифором Корниловым Кочневым и поставлена в устроенном средствами прихожан киоте прекрасной работы, под аркою в проходе из теплых приделов в холодный храм. В начале XX века каждый воскресный день, после утрени, пред сею иконою торжественно отправлялся молебен Пресвятой Богородице с чтением акафиста Иверской её иконе.

Церковь была закрыта в 1930-е году.

Примечания 

Населённые пункты Белоярского городского округа